Questa lista elenca i musei d'arte più visitati del mondo (ad esempio tutti i musei con esposta ogni forma d'arte, alcuni musei come il Museo di Storia Naturale sono stati esclusi). La lista si basa sui dati elaborati da The Art Newspaper e pubblicato ad aprile 2013. La nazione con il maggior numero di visitatori tra i primi 100 è il Regno Unito con 32.680.188 visitatori. Gli Stati Uniti d'America sono la nazione con il maggior numero di musei ad apparire nella lista (15). Alcuni importanti musei d'arte come la Città Proibita a Pechino,, il Museo del Prado di Madrid ed il Museo nazionale di antropologia di Città del Messico, non sono stati inclusi.

Lista

Paesi e città per numero di musei presenti nella lista

Note 

Musei
Esposizioni artistiche